Con il termine Mini Contryman si intende un modello di automobile a marchio Mini prodotto in due serie distinte:

 Mini Countryman, automobile prodotta dal 1961 al 1969;
 Mini Countryman, automobile in produzione dal 2010, e alle sue versioni da competizione:
Mini John Cooper Works WRC, automobile in produzione dal 2011, gareggiante nel Campionato del mondo rally;
Mini All4 Racing, automobile in produzione dal 2011, gareggiante nei Rally raid.